Мишель Мартен Дроллинг (Мишель Мартен Дроллен, ; 7 марта 1789, Париж — 9 января 1851, там же) — французский исторический и портретный живописец. Педагог. Профессор живописи. Представитель французского неоклассицизма.

Биография 
Первые уроки живописи получил у отца Мартена Дроллинга (1752—1817), затем с 1806 в Парижской академии художеств — ученик Ж. Л. Давида.

За написанную им картину «Гнев Ахилла» в 1810 был удостоен Римской премии Французской академии в Риме. Став лауреатом Большой Римской премии, получил возможность отправиться в Италию и жить за счёт патрона премии.

В течение нескольких лет совершенствовал мастерство в Риме, где изучал произведения старинных мастеров.

После возвращении на родину выставлялся в Парижском Салоне, между прочих картин, в 1817 — полотно «Смерть Авеля».

В 1837 стал членом французской Академии изящных искусств при Институте Франции.

Творчество 
Автор неоклассических картин, преимущественно на сюжеты, заимствованные из античной истории, мифологии и Библии. Портретист.

Произведения его отличаются грациозностью композиции, правильностью рисунка, благородством форм и верностью природе, хотя и производят несколько холодное впечатление. В его работах ощутимо влияние старых голландских мастеров живописи.

Главные среди них:
 Орфей и Евридика (грав. Фр. Гарнье),
 Разлука Поликсены с её матерью, Гекубой (обе в Лувре),
 Отрок-Христос среди мудрецов во храме (в парижской церкви Лореттской Богоматери),
А также несколько плафонов в Луврском и Версальских дворцах и стенная живопись в парижской церкви св. Сульпиция.

Портреты, написанные Дроллингом, замечательны по верной характеристике изображенных лиц и прекрасной лепке.

Педагогическая деятельность 
Профессор живописи. Преподавал в парижской Национальной высшей школе изящных искусств, где воспитал многих известных французских художников, среди которых Аман, Ж. Бретон, Бриллуен, Фентон, Альфред Декан, Шаплен, Клеман, Ришом, Эннер и др.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Работы Дроллинга

Художники Франции XIX века
Педагоги Франции
Художники-портретисты Франции
Художники-неоклассики
Ученики Жака Луи Давида
Стипендиаты французской академии в Риме